Alameda kan avse:

Musik
 Alameda (låt av Elliott Smith) – en låt från Elliott Smiths album Either/Or

Geografi

Chile
 Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins – huvudaveny i Santiago i Chile, mest känd som Alameda

Spanien
Alameda (kommun) –en kommun i provinsen Málaga i Spanien
 Alameda (kommunhuvudort) – en ort i kommunen

USA
Alameda, Kalifornien – stad i Alameda County i Kalifornien 
Alameda, Kern County, Kalifornien – samhälle i Kern County i Kalifornien
Alameda, Miami, Florida – stadsdel inom staden Miami
Alameda, Idaho – tidigare stad i Idaho, etablerad 1924 och slogs samman med Pocatello år 1962
Alameda, New Mexico – stad i New Mexico 
Alameda, Portland, Oregon – en stadsdel i Portland i Oregon
Alameda County – county i Kalifornien 
Naval Air Station Alameda – tidigare amerikansk flygbas i drift 1936-1997

Se även
 La Alameda – flera